Генна́дий Ю́рьевич Богда́нов (род. 13 июня 1961 года в пос. , близ Кировска, Мурманская область, РСФСР, СССР) — советский и российский музыкант, певец, гитарист, композитор и аранжировщик. Бывший участник группы «Марафон». Широкую известность приобрёл в конце 1990-х гг. в качестве лидера и фронтмена популярной в то время группы «Русские».

Биография

Ранние годы 
Родился 13 июня 1961 года в Мурманской области, в рабочем посёлке Кукисвумчорр, расположенном в 3 км к северу от Кировска. Отец — Юрий Петрович Богданов, рабочий апатитового рудника, мать — Альбина Тимофеевна Богданова (в девичестве — Казакова), кондитер. Геннадий — младший из двух сыновей.

С юных лет Гене очень нравилась музыка. Он не отходил от домашнего проигрывателя, переслушав все имевшиеся в семье пластинки. Сам он также любил петь и рано обнаружил у себя довольно громкий и сильный голос. Затем, взяв пример со старшего брата, начал осваивать гитару и уже к семи годам вполне сносно играл на инструменте.

В 1968 году Богдановы переехали в соседний город Апатиты, и Гена поступил в местную школу № 2. В возрасте всего 13 лет он попал в первую в своей жизни группу; другие её участники были много старше, являлись студентами горного техникума, но Геннадий играл на гитаре лучше всех. Потом юный гитарист выступал уже в другой группе, в составе которой играл даже на городских танцах. В скором времени он стал звездой Апатитов. В 14-летнем возрасте его впервые показали на региональном телевидении Мурманска, а в 1977 году, одновременно с окончанием средней школы, Богданов вместе со своей группой «Время» завоевал первую награду на конкурсе «Алло, мы ищем таланты».

Группа «Марафон» 

В 1984 году Геннадий ненадолго вернулся в Апатиты, после чего отправился в Мурманск работать в ресторане «Полярные зори». В мае 1987-го ушёл из ресторана и стал солистом ленинградской группы «Марафон», которая к тому моменту начала сотрудничать с композитором Виктором Резниковым. Однако в «Марафоне» Богданов был лишён самостоятельности и не мог развиваться, так как лейтмотивом репертуара группы было лишь творчество Виктора Резникова. Геннадий же начал писать и собственные песни, которые никого из участников коллектива не интересовали. В конце концов Богданов написал песню «Каменный дождь», занявшую первое место в хит-параде газеты «Смена», и в 1989 году покинул группу.

Группа «Русские» 

Буквально в день ухода из «Марафона» Геннадий Богданов познакомился с бывшим барабанщиком группы «Земляне» Владимиром Киселёвым. Тот предложил создать группу «Русские». Геннадий согласился, став её вокалистом. Вскоре прогремели первые хиты нового коллектива — «Русские идут» и «Женщина, которую боюсь». В 1989-м Богданов принял участие в конкурсе эстрадной песни в Сопоте (Польша), а в 1990 году — в телевизионном конкурсе в Юрмале, где занял первое место со своей песней «Ну и что?». В следующем году песня «Ну и что?», которую он исполнил в составе группы, стала победителем музыкального конкурса «Песня-91». В течение четырёх лет, с 1989 по 1993, «Русские» сотрудничали с Дитером Боленом и его Blue System, благодаря чему выступали не только на отечественной сцене, но и за границей.

Тем не менее, после записи двух студийных альбомов между Владимиром Киселёвым и Геннадием возник конфликт, и в 1992 году Богданов покинул группу. С его уходом музыкальный коллектив потерял своё лицо и вскоре перестал существовать. Но, как оказалось, на время. В 2005 году Богданов впервые попытался его реанимировать, пригласив в группу гитариста Дмитрия Болотова, барабанщика Дмитрия Фролова и клавишника Дмитрия Киселёва, однако музыканты дали всего несколько выступлений и вновь разошлись по собственным проектам. Пять лет спустя Богданов сделал вторую попытку восстановить «Русских», для этого он набрал совершенно новый состав из молодых музыкантов. С 2010 года группа выступала на ретро-концертах, однако достичь былой славы ей было уже не суждено.

После «Русских» 

В 1994-м, спустя два года после конфликта с В. Киселёвым и ухода из группы «Русские», Богданов осел в Москве. Через некоторое время он заключил контракт с компанией «Гала Рекордз» и в 1995 году выпустил свой первый сольный альбом «Держа руку на кресте» с новыми песнями, а также диск под названием «Русские идут» с релизами старых своих хитов, созданных во времена работы с «Русскими». Эти проекты не принесли Геннадию большого успеха, и он решил заняться написанием песен для других исполнителей, таких как Сергей Бурмистров, Алексей Глызин, Григорий Лепс, Анатолий Могилевский и Варвара. В те годы основной концепцией творчества Богданова стали баллады.

Особое место в его сотрудничестве с другими исполнителями занимает Григорий Лепс, в популярности которого Геннадий Юрьевич сыграл, пожалуй, определяющую роль. Богданов познакомился с Лепсом в начале 1990-х, когда тот был всего-навсего звездой сочинских ресторанов, и написал весь материал для его первого альбома «Гриша Сочинский», названного по ресторанному псевдониму Лепса. Затем в репертуар Григория Викторовича перешла и знаменитая песня «Ну и что?», которую он стал исполнять ещё в ресторанах Сочи. Богданов и Лепс заключили контракт, для песни была создана новая аранжировка. Несмотря на то, что контракт закончился уже много лет назад, песня «Ну и что?» по-прежнему исполняется, причём не только Лепсом, но и другими певцами.

В 2001 году Богданов выпустил альбом «Приглашаю в рай», ставший последним, в названии которого упоминается группа «Русские». Последующие его альбомы выходили уже без этого бренда, права на который закрепил за собой Киселёв. В 2008 году свет увидел сольный диск Геннадия Богданова «Левша». А спустя десять лет был выпущен его новый сентиментальный альбом «Глаз твоих озера изменяли мир».

Личная жизнь 

Имя своей избранницы, на которой он женился в 18 лет, Геннадий Юрьевич упорно скрывает. В этом браке родились пятеро детей: четыре сына (Евгений, Дмитрий, Алексей, Тимофей) и дочь Ольга. Первенец — Евгений 1979 г. р.

Дискография

Альбомы 
 «Русские идут!» (совм. с гр. «Русские»; «Гармония», cass, 1989)
 «Русские идут» (совм. с гр. «Русские»; PolyGram, Япония, CD, 1992)
 «Ну и что?» (совм. с гр. «Русские»; «Гармония», cass, 1992)
 «Женщина, которую боюсь» (Апрелевский завод грампластинок, LP, 1993)
 «Русские идут» (S.B.A. Records, CD, 1994)
 «Русские идут» (S.B.A. Records, cass, 1994)
 «Держа руку на кресте» (GALA Records, CD, 1995)
 «Приглашаю в рай» (совм. с гр. «Русские»; «Страна грёз», CD, 2001)
 «Приглашаю в рай» (совм. с гр. «Русские»; «Парк звёзд», CD, 2001)
 «Приглашаю в рай» (совм. с гр. «Русские»; «Парк звёзд», cass, 2001)
 «Левша» (RDM, CD, 2008)
 «Глаз твоих озера изменяли мир» (RDM, CD, 2018)

Синглы 
 «Русские идут» (совм. с гр. «Русские»; CD, 2002)

Примечания

Ссылки 
 Геннадий Богданов: биография, личная жизнь, семья, дети, фото.
 Богданов Геннадий Юрьевич. Megabook.
 Геннадий Юрьевич Богданов. Discogs.

Музыканты XX века
Музыканты XXI века
Рок-музыканты СССР
Рок-музыканты России
Персоналии:Русский рок
Поп-музыканты СССР
Поп-музыканты России
Гитаристы СССР
Гитаристы России
Гитаристы XX века
Гитаристы XXI века